Sándor Pintér (ur. 1953) – węgierski piłkarz
 Sándor Pintér (ur. 1948) – węgierski polityk i policjant, minister spraw wewnętrznych